Okręty US Navy o nazwie USS "Knox":

 Pierwszy "Knox "(APA-46) był okrętem transportowym typu Bayfield, który był w służbie w okresie II wojny światowej. Był w służbie w latach 1943-1946.
 Drugi "Knox" (FF-1052) był okrętem głównym fregat typu Knox. Był w służbie w latach 1969-1995.

Zobacz też 
 USS "Frank Knox" (DD-742) – niszczyciel typu Gearing z 1944 roku.

Knox